Smrček bezeichnet

 Smrček, Gemeinde im Okres Chrudim
 Smrček, Ortsteil von Býšovec, Okres Žďár nad Sázavou
 Smrček-Na sádkách, Ortsteil von Smrček, Okres Chrudim